Карау́лов — русская фамилия; женская форма Караулова.

Известные носители 
 Караулов, Александр Викторович (род. 1953) — директор Института биомедицинских исследований и терапии, заведующий кафедрой Московской медицинской академии.
 Караулов, Андрей Викторович (род. 1958) — российский журналист и телеведущий.
 
 Караулов, Григорий Эммануилович (1824—1883) — русский историк литературы и археолог.
 Караулов, Игорь Александрович (род. 1966) — российский поэт, переводчик и публицист.
 Караулов, Кирилл Иванович (1916—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Караулов, Михаил Александрович (1878—1917) — атаман, депутат Государственной Думы Российской империи, журналист, краевед, писатель.
 
 Караулов, Пётр Иванович (1738—1780) — русский военный, полковник артиллерии, Георгиевский кавалер.
 
 Караулов, Юрий Николаевич (1935—2016) — российский языковед.

